

Zoologia 
 Gambero, nome comune di crostacei marini o di acqua dolce

 Gamberi d'acqua dolce
 Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) della famiglia degli Astacidae
 Gambero di fiume (Astacus astacus) della famiglia degli Astacidae
 Gambero radar (Atyopsis moluccensis) della famiglia degli Atyidae
 Gambero d'Europa (Atyaephyra desmaresti) della famiglia degli Atyidae
 Gambero rosso della Louisiana o gambero killer (Procambarus clarkii)
 Gambero americano (Orconectes limosus)

 Gamberi di mare
 Gambero rosa del Mediterraneo (Parapenaeus longirostris)
 Gambero grigio (Crangon crangon)
 Gambero fantasma del Camerun (Lepidophthalmus turnerana)
 Gambero argentino (Pleoticus muelleri)
 Gambero stiletto argentino (Artemesia longinaris)
 Gambero gigante indopacifico (Penaeus monodon)
 Gambero pulitore a bande (Stenopus hispidus)
 Gambero meccanico (Stenopus spinosus)
 Gambero pistola (Alpheus heterochaelis)
 Gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea)
 Gambero viola (Aristeus antennatus)
 Gambero imperiale (Aristaeopsis edwardsiana)
 Mazzancolla (Penaeus kerathurus)

Altro 
 Gambero – figura araldica
 Il gambero – quiz radiofonico di Radio Rai
 Case del Gambero – serie di palazzine situate nel centro storico di Brescia
 Nebulosa Gambero – nebulosa a emissione visibile nella costellazione dello Scorpione